Константин — мужское личное имя.


Носители, известные по имени 
 Константин Философ (Кирилл Философ) — святой, просветитель славян, живший в IX веке, брат св. Мефодия, создатель славянской азбуки.

Римские императоры 
 Константин I Великий — римский император, перенёсший столицу империи в Константинополь, перед смертью принявший христианство.
 Константин II — римский император.
 Константин III (узурпатор)

Византийские императоры

Другие правители

Русские князья

Церковные деятели 
 Константин (папа римский)
 
 Константин (ростовский протоиерей)

 Константин I (ум. 1159) — митрополит Киевский, почитается в лике святителей.
 Константин II (антипапа)

 Константин Грузинский (ум. 740) — грузинский князь, один из наиболее чтимых святых Грузинской православной церкви.
 Константин Друнгарий — полководец, христианский мученик.
 Константин Каха (ум. 853) — святой Грузинской православной церкви, великомученик, грузинский князь.
 Константин Косинский (ум. после 1240) — преподобный Русской православной церкви, игумен Косинского монастыря.
 Константин Неаполитанский (Новгородский, Констанций Русский) (ум. 1742) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Константин Шотландский (мученик)

 Константин (Баган) (1936—2012) — предстоятель Украинской православной церкви в США в юрисдикции Константинопольского патриархата.
 Константин (Богачевский) (1884—1961) — архиепископ Филадельфийский Украинской грекокатолической церкви, экзарх США с 1924 по 1958 год.
 Константин (Булычёв) (1858 (1859)— 1928)— до 1922 года архиепископ Могилёвский и Мстиславский Русской православной церкви, запрещённый в священнослужении.
 Константин (Вафидис) (1847—1899) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит.
 Константин (Голубев) (1852—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Константин (Горянов) — епископ Русской православной церкви.
 Константин (Джокич) (род. 1946) — епископ Сербской православной церкви на покое.
 Константин (Дьяков) (1871—1938) — митрополит Киевский, священномученик.
 Константин (Ессенский) (1907—1996) — епископ Ричмондский и Британский Русской зарубежной церкви.
 Константин (Зайцев) (1887—1975) — архимандрит РЦПЗ, богослов.
 Константин (Коровин) (1816—1881) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Константин (Малинков) (1843—1912) — митрополит Врачанский.
 Константин (Островский) (род. 1977) — епископ Русской православной церкви, епископ Зарайский, викарий патриарха Московского и всея Руси.
 Константин (Петров) (род. 1941) — епископ Маркианопольский, викарий Софийской епархии.
 Константин (Хомич) (1911—2000) — архиепископ Брестский и Кобринский Русской православной церкви.
 Константин (Цилис) (род. 1973) — архиерей Константинопольского патриархата; митрополит Сингапурский.
 Константин (Чехович) (1847—1915) — украинский церковный и общественный деятель, епископ.
 Константин Меркушинский — священномученик Русской православной церкви.

Прочие 
 Константин Философ — болгарин, сербский писатель и переводчик, XIV век.
 Константин Контомит
 Константин Ласкарис
 Константин Преславский
 Константин из Островицы

Фамилия 
 Константин, Агафия (род. 1955) — румынская гребчиха-байдарочница.
 Константин, Йонел (род. 1963) — румынский гребец-байдарочник.
 Константин, Майкл (род. 1927) — американский актёр.
 Константин, Мариус (род. 1984) — румынский футболист.
 Константин, Мария (род. 1991) — румынская бобслеистка.
 Константин, Марьяна (род. 1960) — румынская спортивная гимнастка.
 Константин, Роберт (около 1530—1605) — гуманист XVI века, ученик Скалигера.
 Константин, Эдди (1917—1993) — американский и французский актёр и певец.
 ''Об англоязычных носителях фамилии см. .

Топоним 
 Константин (село)
 
 
 Константиновск
 
 
 Константиновский дворец
 
 Константинополь
 Константина (город)

Другое 
 Джон Константин — персонаж, главный герой серии комиксов Hellblazer и ряда работ по мотивам комиксов.
 Константин: Повелитель тьмы — американский художественный фильм 2005 года.
  — компьютерная игра 2005 года по одноимённому фильму.
 Константин — американский телесериал 2014 года.
 Constantin Film — кинокомпания.
 Константин (баскетбольный клуб) — сербский баскетбольный клуб из города Ниш.

Корабли 
 «Константин» — требака Черноморского флота России, участник войны с Францией 1798—1800 годов и русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Константин» — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Константин» — парусный фрегат Российского Императорского флота 1824 года постройки.
 «Константин» — парусный фрегат Российского Императорского флота 1844 года постройки.
 «Константин» — парусная двухмачтовая шхуна Аральской флотилии России.
 «Константин» — эскадренный миноносец Российского императорского флота.

 См. также
 «»

См. также